

Geografia 
 Abrantes — cidade portuguesa
 Abrantes — distrito do município de Camaçari, Bahia, Brasil
 Abrantes (bairro) — bairro de Madrid, Espanha

Títulos 
 Duque de Abrantes — título nobiliárquico português, francês ou espanhol
 Marquês de Abrantes — título nobiliárquico português ou brasileiro
 Conde de Abrantes — título nobiliárquico português
 Casa de Abrantes — família nobliárquica portuguesa

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história